Kostelů zasvěcených sv. Bedřichovi je více:
 Kostel svatého Bedřicha (Bedřichov)
 Kostel svatého Bedřicha (Bílá)